Dries Devenyns (ur. 22 lipca 1983 w Leuven) – belgijski kolarz szosowy.

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Belgijscy kolarze szosowi
Kolarze IAM Cycling
Kolarze Lotto Soudal
Kolarze Quick Step-Floors
Kolarze Team Sunweb
Zwycięzcy Cadel Evans Great Ocean Road Race
Ludzie urodzeni w Leuven
Urodzeni w 1983